Grbavac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Župa dubrovačka, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 100 stanovnika.

Poznate osobe 

 Ivo Bojanovski, arheolog i konzervator

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji